Quai Saint-Pierre (Cannes)
 Quai Saint-Pierre (Toulouse)